Alberto de Jerusalém — cônego regular, bispo e patriarca de Jerusalém 
 Alberto Magno — filósofo, astrólogo, escritor e teólogo; mestre de Tomás de Aquino 
 Alberto Hurtado — sacerdote jesuíta 

Desambiguações de prenomes